Roger Federer var regerande mästare, men åkte ut i kvartsfinalen mot Berdych. Det var första gången sedan 2002 som Federer inte nådde finalen i Wimbledon.

Rafael Nadal vann titeln efter att ha besegrat Tomáš Berdych i finalen med 6–3, 7–5, 6–4, vilket gav han sin andra titel i Wimbledonmästerskapen och sin sammanlagt åttonde Grand Slam-titel.

Seedning 

 Roger Federer (Kvartsfinal)
 Rafael Nadal (Mästare)
 Novak Đoković (Semifinal)
 Andy Murray (Semifinal)
 Andy Roddick (Första omgången)
 Robin Söderling (Kvartsfinal)
 Nikolaj Davydenko (Andra omgången)
 Fernando Verdasco (Första omgången)
 David Ferrer (Fjärde omgången)
 Jo-Wilfried Tsonga (Kvartsfinal)
 Marin Čilić (Första omgången)
 Tomáš Berdych (Final)
 Michail Juzjnyj (Andra omgången)
 Juan Carlos Ferrero (Första omgången)
 Lleyton Hewitt (Fjärde omgången)
 Jürgen Melzer (Fjärde omgången)

 Ivan Ljubičić ''(Första omgången)
 Sam Querrey ''(Fjärde omgången)
 Nicolás Almagro ''(Första omgången)
 Stanislas Wawrinka ''(Första omgången)
 Gaël Monfils ''(Tredje omgången)
 Feliciano López ''(Tredje omgången)
 John Isner ''(Andra omgången)
 Marcos Baghdatis ''(Första omgången)
 Thomaz Bellucci ''(Tredje omgången)
 Gilles Simon ''(Tredje omgången)
 Ernests Gulbis ''(drog sig ur efter ha slitit itu lårmuskeln)
 Albert Montañés ''(Tredje omgången)
 Philipp Kohlschreiber ''(Tredje omgången)
 Tommy Robredo ''(Första omgången)
 Victor Hănescu ''(Tredje omgången, avgick på grund av benskada)
 Julien Benneteau ''(Fjärde omgången)
 Philipp Petzschner ''(Tredje omgången) 

 Kval 

 Lottning 

 Finaler 

 Övre halvan 
 Sektion 1 

 Sektion 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Fjärde omgången

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= T Berdych
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Golubev 
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= R Sweeting 
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=4
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= B Becker
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= D Tursunov 
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= R Schüttler 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D Istomin 
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=77
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=20
| RD1-team08= S Wawrinka 
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=64
| RD1-score08-5=3

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= V Hănescu 
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=1
| RD1-score09-5=7
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= A Kuznetsov 
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=5

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= M İlhan
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Daniel 
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=3
| RD1-score12-5=1

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= I Andrejev 
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=64
| RD1-score13-3=5
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= D Brands 
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= K Anderson 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=77
| RD1-score15-3=63
| RD1-score15-4=5
| RD1-score15-5=7
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= N Davydenko 
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=63
| RD1-score16-3=77
| RD1-score16-4=7
| RD1-score16-5=9

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= T Berdych
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= B Becker
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= R Schüttler
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=65
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=1
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= D Istomin
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=4
| RD2-score04-5=6

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= V Hănescu
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= M İlhan
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= D Brands 
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=710
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= N Davydenko
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=68
| RD2-score08-4=1
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=12
| RD3-team01= T Berdych
| RD3-score01-1=61
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=68
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= D Istomin
| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=65
| RD3-score02-3=710
| RD3-score02-4=3
| RD3-score02-5=4

| RD3-seed03=31
| RD3-team03= V Hănescu
| RD3-score03-1=79
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=67
| RD3-score03-4=3
| RD3-score03-5=0r
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= D Brands
| RD3-score04-1=67
| RD3-score04-2=63
| RD3-score04-3=79
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5=3

| RD4-seed01=12
| RD4-team01= T Berdych
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=77
| RD4-score01-3=7
| RD4-score01-4=6
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= D Brands
| RD4-score02-1='6
| RD4-score02-2=61
| RD4-score02-3=5
| RD4-score02-4=3
| RD4-score02-5= 
}}

Sektion 3

Sektion 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Fjärde omgången

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= M Čilić
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=61
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= F Mayer 
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=77
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Fish 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=710
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= B Tomic 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=68
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= H Zeballos 
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Y-h Lu
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Przysiężny 
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= I Ljubičić 
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3=3
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=29
| RD1-team09={{Nowrap| P Kohlschreiber}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Starace 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=0
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= R Delgado
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=2
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= T Gabashvili
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Llodra
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=65
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= J Witten
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=77
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= R Ram
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= A Roddick
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= F Mayer 
| RD2-score01-1=62
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Fish
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Y-h Lu
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=79
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= M Przysiężny
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=67
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=29
| RD2-team05={{Nowrap| P Kohlschreiber}}
| RD2-score05-1=78
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4=77
| RD2-score05-5=9
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= T Gabashvili
| RD2-score06-1=66
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=65
| RD2-score06-5=7

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Llodra
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4=62
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= A Roddick
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=77
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= F Mayer
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=1
| RD3-score01-4=r
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Y-h Lu
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=29
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=3
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= A Roddick
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=65
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Y-h Lu
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=77
| RD4-score01-3=77
| RD4-score01-4=65
| RD4-score01-5=9
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=63
| RD4-score02-3=64
| RD4-score02-4='''77
| RD4-score02-5=7
}}

Nedre halvan

Sektion 5 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Fjärde omgången

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= F Verdasco 
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=78
| RD1-score01-4=4
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= F Fognini
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=66
| RD1-score02-4=6
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Russell
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=77
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= P Riba
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=61
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=61
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Beck
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= J Baker
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Vliegen
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=78
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=5
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= J Benneteau
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=66
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=7

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= N Almagro
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=67
| RD1-score09-3=2
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Seppi
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=79
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= T Kamke
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=7
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=5
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Chiudinelli
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Dolgopolov
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= R Kendrick
| RD1-score15-1=62
| RD1-score15-2=66
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= J-W Tsonga
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=78
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= F Fognini
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=78
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Russell
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=5
| RD2-score02-4=66
| RD2-score02-5=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Beck
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3='''6
| RD2-score03-4=65
| RD2-score03-5=3
| RD2-seed04=32
| RD2-team04={{Nowrap| J Benneteau}}
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=77
| RD2-score04-5=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= A Seppi
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=4
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= T Kamke
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Dolgopolov
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=77
| RD2-score07-4=7
| RD2-score07-5=8
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= J-W Tsonga
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=65
| RD2-score08-4=5
| RD2-score08-5=10

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= F Fognini
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=3
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=32
| RD3-team02=

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Referenser 

Wimbledonmästerskapen 2010